Le type Pinguely 1Ct ou 130T est un type de locomotive à vapeur construite par Pinguely pour la Compagnie des chemins de fer de grande banlieue (CGB).

Caractéristiques 
 Nombre : 16  ;
 Numéros : 1-16  ;
 Écartement : standard ()  ;
 Type : 130 tender  ;
 Mise en service : 1909 .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Matériel roulant de la CGB

Locomotive à vapeur Pinguely
Locomotive à vapeur de la CGB